Leika steht für:

 LeiKa, Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung

Personen:

 Almantas Leika (* 1968), litauischer Generalmajor

Siehe auch:

 Laika, erstes Lebewesen in der Umlaufbahn um die Erde
 Leica